Главина може бити:

 Главина Доња, насељено мјесто града Имотског, Далмација, Република Хрватска
 Главина Горња, насељено мјесто у града Имотског, Далмација, Република Хрватска